Aristides Augusto Milton — político brasileiro, presidente da província de Alagoas
Aristides Milton da Silveira — engenheiro, professor e político baiano

Desambiguações de história